(13956) Banks – planetoida

Ludzie:
 Tyra Banks – amerykańska modelka
 Joseph Banks – angielski naturalista
 Gordon Banks – angielski piłkarz
 Marcus Banks – amerykański koszykarz
 Don Banks – australijski kompozytor
 Iain Banks – brytyjski pisarz
 Lloyd Banks – amerykański muzyk
 Paul Banks – brytyjski muzyk
 Tony Banks – brytyjski kompozytor
 Dennis Banks – czołowy działacz społeczno-polityczny tubylczych Amerykanów
 Eglantina Banks – postać fikcyjna
 Elizabeth Banks – amerykańska aktorka
 Jillian Banks – amerykańska wokalistka, występująca pod pseudonimem Banks

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Banks – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Banks – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)

Miejscowości w USA:
 Banks – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Pike
 Banks – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Bradley
 Banks – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Washington
 Banks – jednostka osadnicza w stanie Idaho, w hrabstwie Boise
Gminy w USA:
 Banks (ang. Banks Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Banks (ang. Banks Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Banks (ang. Banks Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Carbon
 Banks (ang. Banks Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Banks (ang. Banks County) – w stanie Georgia

Zobacz też:
 Wyspa Banksa (ang. Banks Island) – kanadyjska wyspa na Oceanie Arktycznym
 Wyspa Banksa – kanadyjska wyspa w Kolumbii Brytyjskiej
 Wyspy Banksa (ang. Banks Islands, fr. Îles Banks) – grupa wysp w północnym Vanuatu
 Cieśnina Banksa (ang. Banks Strait) – cieśnina w Australii
 Półwysep Banksa (ang. Banks Peninsula) – półwysep w Nowej Zelandii
 Agent Cody Banks – amerykański film przygodowy